A sakkozók Élő-pontszáma 2022-ben az Élő-pontrendszer szerint meghatározott, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által havonta számított pontértékek 2022-es értékei havonként, amelyek alkalmasak a versenyző játékerejének bemutatására. Az értékszámok alapján felállított sorrendek az egymáshoz viszonyított aktuális erősorrendet tükrözik.

A FIDE által meghatározott hivatalos pontszámok alapján készül el a világranglista, valamint az egyes nemzetek versenyzőinek ranglistája. Külön ranglista létezik az abszolút kategóriában, amely a férfiak és a nők pontszámát egyaránt tartalmazza, és külön ranglista létezik a nők között, amelyen csak a női versenyzők szerepelnek. A FIDE rangsorolja ezen kívül a junior versenyzőket is, ahol szintén létezik abszolút és lány lista.

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 50 legmagasabb Élő-pontszámmal rendelkező játékosa 2022-ben 
A táblázat mindazon játékosok nevét tartalmazza, akik 2022-ben legalább egy hónapban az első 50 helyezett közé kerültek.

Magyarázat: 
 H ’21->’22  – A helyezés, és alatta az Élő-pontszám változása a 2021. decemberihez képest;*az egyes hónapoknál az adott hónapban elért Élő-pontszám, valamint zárójelben a helyezés szerepel;
ia. – az adott hónapban inaktívvá vált versenyző (12 hónapig nem játszott versenyen)
>100. – nem volt az első 100 között
A coral színnel jelezve a versenyző pályafutásának legjobb értékszáma.
A cyan színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legjobb pontszám.
A gainsboro színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legalacsonyabb pontszám.

A 20 legmagasabb Élő-pontszámmal rendelkező női játékos 
A táblázat mindazon játékosok nevét tartalmazza, akik 2022-ben legalább egy hónapban az első 20 helyezett közé kerültek a világranglistán.

Magyarázat: 
 H ’21->’22  – A helyezés, és alatta az Élő-pontszám változása a 2021. decemberihez képest;
az egyes hónapoknál az adott hónapban elért Élő-pontszám, valamint zárójelben a helyezés szerepel;
ia. – az adott hónapban inaktívvá vált versenyző (12 hónapig nem játszott versenyen)
>100. – nem volt az első 100 között
A coral színnel jelezve a versenyző pályafutásának legjobb értékszáma.
A cyan színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legjobb pontszám.
A gainsboro színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legalacsonyabb pontszám.

A jelenlegi aktív magyar nemzetközi nagymesterek 
A magyar ranglistán elfoglalt helyük szerint.
A mindenkori legfrissebb adatokra forrás: FIDE Ratings/Federations Ranking

Az inaktívként nyilvántartott élő magyar nagymesterek és Élő-pontszámaik: Polgár Judit 2675, Gyimesi Zoltán 2674, Lékó Péter 2663, Csernyin Alexander 2614, Adorján András 2504, Szabó Krisztián 2480, Portisch Lajos 2467, Lukács Péter 2404, Anka Emil 2382.

Rapport Richárd 2022. szeptembertől román színekben játszik. Legmagasabb Élő-pontszáma magyar színekben 2754 volt.

Magyarázat: 
 ’21->’22 – A helyezés, és alatta az Élő-pontszám változása a 2021. decemberihez képest;
az egyes hónapoknál az adott hónapban elért Élő-pontszám, valamint zárójelben a helyezés szerepel;
ia. – az adott hónapban inaktívvá vált versenyző (12 hónapig nem játszott versenyen)
A coral színnel jelezve a versenyző pályafutásának legjobb értékszáma.
A cyan színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legjobb pontszám.
A gainsboro színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legalacsonyabb pontszám.

A jelenlegi aktív magyar női nemzetközi nagymesterek 
A magyar ranglistán elfoglalt helyük szerint
Forrás: Federations Ranking (FIDE)

Az inaktívként nyilvántartott élő magyar női nemzetközi nagymesterek és Élő-pontszámaik: Polgár Judit 2675, Polgár Zsófia 2450, Medvegy Nóra 2355, Grábics Mónika 2335, Rudolf Anna 2325, Mádl Ildikó 2321, Ivánka Mária 2260, Schneider Veronika (2248), Verőci Zsuzsa (2246).

Magyarázat:
 H ’21->’22 – A helyezés, és alatta az Élő-pontszám változása a 2021. decemberihez képest;
ia = inaktív (az előző 12 hónapban nem játszott értékszámba beszámítható versenyjátszmát).
A coral színnel jelezve a versenyző pályafutásának legjobb értékszáma.
A cyan színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legjobb pontszám.
A gainsboro színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legalacsonyabb pontszám.
A név után GM=nemzetközi nagymester; IM=nemzetközi mester; WGM=női nemzetközi nagymester.

Kapcsolódó szócikk 
Sakkozók örökranglistája
Sakkrekordok

Jegyzetek

Források 
Az abszolút lista mindenkori aktuális hónapjának adatai
A női ranglista mindenkori aktuális hónapjának adatai
Előző hónapok az archívumban

Sakkminősítések